

Cinema 
 Remember When? – cortometraggio del 1925 diretto da Harry Edwards
 Remember When – film per la televisione del 1974 diretto da Buzz Kulik
 Remember When – film del 2014 diretto da Fajar Bustomi

Letteratura 
 Remember When – romanzo di Nora Roberts del 2003
 Remember When: Reflections on a Changing Australia – saggio di Bruce Elder del 2003

Musica 
 Remember When – album dei The Orwells del 2012
 Remember When: The Anthology – album video di Harry Chapin del 2005
 Remember When – EP di Allison Weiss del 2014
 Remember When (We Made These Memories) – singolo di Wayne Newton del 1965
 Remember When – singolo dei Color Me Badd del 1998
 Remember When – singolo di Alan Jackson del 2003
 Remember When (Push Rewind) – singolo di Chris Wallace del 2012

Varie 
 Remember When – programma televisivo statunitense
 Remember When – programma radiofonico filippino